Giovanni Marinoni (1491-1562) – presbitero italiano, dichiarato beato
 Giovanni Marinoni (fl. 1440-1508) – pittore italiano
 Giovanni Marinoni (1894-?) – politico italiano